Thomas Erskine of Haltoun – sekretarz królewski Jakuba V
 Thomas Erskine (1556-1639) – szkocki arystokrata, 1. hrabia Kellie
 Thomas Erskine (1705–1766) – szkocki arystokrata, lord Erskine
 Thomas Erskine (1732–1781) – szkocki arystokrata, muzyk i kompozytor, 6. hrabia Kellie
 Thomas Erskine (1746–1828) – szkocki arystokrata, polityk i kupiec 9. hrabia Kellie
 Thomas Erskine (1749-1823) – brytyjski arystokrata, prawnik i polityk, 1. baron Erskine
 Thomas Erskine (1788–1870) – szkocki teolog i adwokat
 Thomas Erskine (1802–1877) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. baron Erskine

Zobacz też